Le Tronquay (Calvados)
Le Tronquay (Eure)